Альтах () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Фельдкирх.  . Официальный код  —  80401.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Готтфрид Брендле (по результатам выборов 2005 года).Совет представителей коммуны () состоит из 27 мест. 
 АНП занимает 17 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 Партия BL.A занимает 5 мест.

Примечания 

Общины Форарльберга